Брайан Перес (; 16 сентября 1986, Гибралтар) — гибралтарский футболист, полузащитник клуба «Брунос Мэгпайс». Выступал за сборную Гибралтара.

Биография

Клубная карьера 
Большую часть карьеры Перес провёл в клубе «Линкольн Ред Импс», с которым множество раз становился чемпионом Гибралтара. После вступления Гибралтара в УЕФА, принял участие в обоих матчах «Линкольна» в первом отборочном раунде Лиги чемпионов против фарерского «ХБ Торсхавн», однако дебют на европейской арене сложился для клуба неудачно. В 2015 году игрок покинул «Линкольн» и перешёл в «Манчестер 62», где провёл два сезона и затем приостановил игровую карьеру.

В 2019 году Перес вернулся в футбол и стал игроком клуба «Брунос Мэгпайс». В новом клубе несколько раз появлялся на поле в качестве капитана команды.

Карьера в сборной 
Дебютировал за сборную Гибралтара 7 сентября 2014 года, полностью отыграв матч отборочного турнира чемпионата Европы 2016 против сборной Польши. Всего сыграл за сборную 6 матчей, все в рамках одного отборочного цикла.

Ссылки 
 
 

Футболисты Гибралтара
Игроки сборной Гибралтара по футболу
Игроки ФК «Линкольн Ред Импс»
Игроки ФК «Манчестер 62»
Игроки ФК «Брунос Мэгпайс»